Kazakstan deltog första gången i olympiska vinterspelen 1994, och första gången i olympiska sommarspelen 1996. Därefter har Kazakstan varit med i samtliga olympiska spel. 59 medaljer har landet tagit, varav 52 i sommarspel. Tidigare har Kazakstan ingått i Sovjetunionen och OSS.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport 

Kazakstan i olympiska spelen